Список самых богатых людей Украины (официальное название «Топ-50») — ежегодный рейтинг капитала предпринимателей Украины, составляемый журналом «Корреспондент» (Украина). В него включается 50 предпринимателей с наибольшим капиталом, с капиталом свыше 1 млрд гривен (украинской национальной валюты). Впервые составлен в 2006 году.

По данным журнала общее состояние 50-ти упоминаемых в рейтинге на 2008 год — 112,7 млрд долларов США.

ТОП-50

Ссылки 
 
 «Парад миллиардеров: журнал Корреспондент обнародовал рейтинг 50 самых богатых украинцев». 25 мая 2007

Примечания 

Украина
Списки персоналий Украины